

Натуральні числа

від 0 до 279

«Круглі» числа від 200 

 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900
 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000
 10000, 20000, 30000, 40000, 50000, 60000, 70000, 80000, 90000
 100000, 200000, 300000, 400000, 500000, 600000, 700000, 800000, 900000

Степені двійки від 128 
128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384, 32768, 65536, 131072, 262144, 524288, 1048576, 2097152, 4194304, 8388608, 16777216, …

Степені десятки 

 1 — один
 10 — десять
 100 — сто
 1000 — тисяча (кіло)
 1 000 000 — мільйон (мега)
 1 000 000 000 — мільярд (гіга)
 1 000 000 000 000 — трильйон (тера)
…
  — гугол
  — гуголплекс

Інші 

 12 — дюжина
 13 — чортова дюжина
 144 =  — грос
 666 — число звіра
 1005
 1728 =  — маса
 1729 - число Рамунаджана-Гарді.
 142857

Деякі Математичні константи 

Числа
Математичні списки
Системи числення